Кирилл Егорович Попов (12 января 1917 года, деревня Нерюктяй, Вилюйский округ, Якутская область — 27 января 1975 года, Якутск, Якутская АССР) — начальник лесопункта Олёкминского леспромхоза Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Якутская АССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1917 году в многодетной крестьянской семье в селе Нерюктай. С 16-летнего возраста работал трелевщиком на Туруктинском лесоучастке. С 1933 года трудился мастером леса и сплава Туруктинского лесозаготовительного участка треста «Якутлес». С 1937 года — бригадир возчиков на ледяных конных дорогах. Будучи бригадиром, внедрил ледяные двухколейки, что позволяло вывозить за смену до 500 кубов леса.

В августе 1941 года был призван в Красную Армию. До ноября 1941 года проходил службу в Иркутской области на станции Мальта в составе отдельной роты 486-го запасного полка. С декабря 1941 года принимал участие командиром автоматчиков-разведчиков в сражениях на Волховском фронте в составе 523-го стрелкового полка 188-ой стрелковой дивизии. Был ранен около Старой Руссы и находился на излечении в госпитале в Ивановской области. С июня 1942 года воевал в составе 31-го пограничного полка на Калининском фронте. В декабре 1942 года году вступил в ВКП(б). Участвовал в боях за взятие Кёнигсберга. С октября 1945 года служил в 95-ом пограничном полку.

В ноябре 1945 года демобилизовался и вернулся на родину. Трудился начальником Туруктинского, позднее — Нюйского лесоучастков Ленского леспромхоза. Закончил Красноярский институт повышения квалификации. Внедрил на своём лесоучастке механизацию при транспортировке лесоматериалов, используя трактор С-80 и оснастил лесорубов пилами «Дружба», что привело к увеличению производительности при рубке леса. Занимался строительством объектов социальной инфраструктуры в селе Нюя: построил новый микрорайон, Дом культуры с библиотекой.

С 1953 года — директор Ленского райпромкомбината. В середине 1950-х годов был исключён из партии по обвинению в сокрытии своего социального происхождения (его отец был раскулачен в 1929 году) и невыполнении плана райпромкомбинатом. Трудился в Жедайском лесопункте Олёкминского леспромхоза, который вывел в передовые хозяйства района. С 1959 года руководил Дабанским лесопунктом. С 1960 года — начальник Верхнеленского леспромхоза и позднее последовательно — начальник Жедайского лесопункта и Олёкминского городского лесопункта Олёкминского леспромхоза. За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятой пятилетки по развитию лесной и деревообрабатывающей промышленности удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1972 года работал директором Олёкминского леспромхоза.

Скончался в 1975 году в Якутске. Похоронен в селе Чапаево Олёкминского района.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «За победу над Германией»

 Память
В селе Нюя Олёкминского района именем Героя Социалистического Труда названа одна из улиц.

Примечания

Литература 
 Владимир Пестерев. История Якутии в лицах. — Якутск: «Бичик», 2001.
 Герои Социалистического Труда Якутской АССР: биобиблиогр. справ. — Якутск, 1987 — С. 120—121.

Ссылки 
 
 100 лет победителю Кириллу Попову